Sarai, Saraï ou Saraj peut faire référence à :
 Sarah est l'ancien prénom de la matriarche biblique Sarah.
Saraï est une municipalité de Skopje, la capitale de la République de Macédoine.
 Saraï est une ancienne résidence néoclassique située à Resen, en République de Macédoine.
 Saraï Batu, capitale des khans de la Horde d'or.
 Sarai Berke, seconde capitale, après Sarai Batu, de la Horde d'or.
 Sarai Alamgir, ville pakistanaise.